Войчех Зелиньский (; 15 февраля 1955, Юзефув, Польша) — польский джазовый и эстрадный музыкант, композитор, дирижёр, аранжировщик, педагог и музыкальный продюсер. Выпускник Академии Музыки в Варшаве (1989), Зелиньский сотрудничает с ведущими представителями шоубизнеса страны (Эва Блащик, Дода и многие другие) и за годы своей карьеры стал лауреатом многочисленных премий, включая гран-при конкурса композиторов ZAiKS. В 1993—2007 годах в качестве композитора и аранжировщика принимал участие в фестивале PPA (Przegląd Piosenki Aktorskiej) во Вроцлаве. Инструментовал музыку Ежи Сатановского () для фильма «Экстрадиция 2». С 2003 года преподаёт в Музыкальном университете им. Шопена.

Избранные студийные записи 
 The Heart Of Spider (1998)

Примечания

Ссылки 

 

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Музыкальные педагоги Польши
Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена